Amerikanischer Flusskrebs bezeichnet im deutschen Sprachraum verschiedene in Amerika beheimatete Flusskrebs-Arten, insbesondere solche, die als Neozoon nach Europa eingeschleppt wurden und sich dort verbreitet haben:
 Kamberkrebs
 Signalkrebs
 Roter Amerikanischer Sumpfkrebs
 Kalikokrebs
 Marmorkrebs